Хенрик Карлссон:
 Карлссон, Хенрик (род. 1983) — шведский и казахстанский хоккеист.
 Карлссон, Хенрик (1909—1974) — шведский шахматист.